Oost-Duits handbalteam junioren (mannen)
 Oost-Duits handbalteam junioren (vrouwen)